Hazelwood (engl. Haselnussholz = Holz der Gemeinen Hasel) bezeichnet:

 ein Plattenlabel, siehe Hazelwood (Label)

Personen:
 Ali Hazelwood, Pseudonym 
 Joseph Hazelwood (1946–2022), US-amerikanischer Seemann, Kapitän der Exxon Valdez

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hazelwood (Indiana)
 Hazelwood (Kentucky)
 Hazelwood (Missouri)
 Hazelwood (Minnesota), im Rice County
 Hazelwood (North Carolina)
 Hazelwood (Ohio)
 Hazelwood (Pennsylvania)

in England:
 Hazelwood (Derbyshire)
 Hazelwood (Devon)
 Hazelwood, London, im London Borough of Bromley

Schiffe:
 USS Hazelwood (DD-531)
 USS Hazelwood (DD-107)

Siehe auch: Hazlewood